Тіппеліга 1997 — 53-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вшосте поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Молде взяв участь у Кубку УЄФА 1998—1999 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував у лідерах у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|26 жовтня/2 листопада 1997

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

1997
Норвегія